Андрей Александрович Сабуров:
 Сабуров, Андрей Александрович (1837—1916) — государственный деятель, министр народного просвещения, статс-секретарь.
 Сабуров, Андрей Александрович (1902—1959) — советский литературовед, поэт.